Дженли Тегу Вини (; род. 9 июня 1983) — тяжелоатлетка, представляющая на международной арене Соломоновы Острова. Участница двух Олимпийских игр. Победительница Тихоокеанских игр.

Карьера 
Спортивную карьеру Дженли Тегу Вини начала в весовой категории до 63 кг и в этой категории завоевала первую в карьере медаль — серебро Тихоокеанских мини-игр в 2009 году. 

Через два года, в 2011 году, Вини уже выступала в категории до 58 кг и стала вице-чемпионкой Тихоокеанских игр, прошедших в Нумеа. В 2012 году дебютировала на Олимпийских играх и стала знаменосцем сборной Соломоновых Островов на церемонии открытия Олимпиады. В соревнованиях в весовой категории до 58 кг Вини подняла в сумме 160 кг (65+95 кг) и заняла 17-е место, став последней среди спортсменок, получивших ненулевую оценку.

В 2015 году в Порт-Морсби стала победительницей Тихоокеанских игр, а через год на Играх в Рио-де-Жанейро вновь была удостоена чести быть знаменосцем сборной Соломоновых Островов. В соревновательной программе Вини выступила удачнее, чем на предыдущей Олимпиаде: она зафиксировала результат 188 кг (84+104) и заняла предпоследнее 16-е место, обойдя на 26 кг Айшу Аль-Балуши из ОАЭ. 

В 2018 году с результатом 189 кг (84+105) завоевала бронзовую медаль на Играх Содружества в Голд-Косте.

Ссылки 
 
Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты Соломоновых Островов
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года